Вьюнище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вьюнище — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Вьюнище — посёлок в Мглинском районе Брянской области.

Украина 
 Вьюнище — село в Малинском районе Житомирской области
 Исторический населенный пункт в Переяславском уезде Полтавской губернии, см. :uk:В'юнище (Переяславський повіт).